«Montrouis» puede referirse a:
 Montrouis, comuna haitiana del departamento de Artibonito.
 Montrouis, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Arcahaie.